Полак — фамилия.

Известные носители:
 Полак, Алексей Филиппович (1911—1990) — советский учёный, изобретатель.
 Полак, Боян (1918—2004) — словенский военачальник, генерал-майор Югославской народной армии, Народный герой Югославии.
 Полак, Генри (1868—1943) — голландский писатель.
 Полак, Индржих (1925—2003) — чешский режиссёр, сценарист, актёр.
 Полак, Карел (1909—1981) — нидерландский государственный деятель, министр юстиции Нидерландов (1967—1971).
 Полак, Лев Соломонович (1908—2002) — советский физик, историк науки.
 Полак, Пол (1933—2019) — канадско-американский психиатр.
 Полак, Роман (род. 1986) — чешский хоккеист.
 Полак, Томаш (род. 1974) — чешский шахматист, гроссмейстер (2000).
 Полак, Фриц (1892—1956) — генерал-лейтенант вермахта, участник Первой и Второй мировых войн, кавалер Рыцарского Железного креста.
 
 Полак, Яцек (род. 1968) — польский футболист.

См. также 
 
 
 Поляк